Герг () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Герг, Михаэла (род. 1965) — немецкая горнолыжница.
 Герг, Хильде (род. 1975) — немецкая горнолыжница.